Протеинкиназы C (PKC от ) — семейство протеинкиназ человека, ферментов, осуществляющих фосфорилирование белков и участвующих тем самым в сигнальных каскадах клеток.

В свою очередь, PKC ферменты активируются сигналами, такими как рост концентрации диацилглицерола или ионов кальция (Ca2+).

Известно более 10 изоформ протеинкиназ C, их подразделяют на три подгруппы по типу активации:
 классические PKC - для активации требуются диацилглицерол, Ca2+, и фосфолипид;
 новые PKC - для активации требуются диацилглицерол, но не Ca2+;
 атипичные PKC - требуется фосфатидилсерин, но не требуются ни диацилглицерол, ни Ca2+.

Примечания

Ссылки 
 Протеинкиназа C — humbio.ru

Протеинкиназы